Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Boliwaryjskich 2017 odbyły się w kolumbijskim mieście Santa Marta w dniach 20–24 listopada 2017 roku.

Piłka ręczna w programie tych zawodów pojawiła się po raz drugi. W turnieju wzięło udział pięć zespołów męskich i sześć żeńskich, które rywalizowały systemem kołowym. Zawody odbyły się w dniach 20–24 listopada w Coliseo Menor znajdującym się w Parque Deportivo Bolivariano. Zespoły mogły się składać z maksymalnie czternastu zawodników, dodatkowo każdy kraj mógł zgłosić także dwóch arbitrów.

W zawodach zwyciężyli Chilijczycy i Paragwajki, srebro zdobyli Kolumbijczycy i Chilijki, zaś brąz przypadł obu reprezentacjom Wenezueli.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

Igrzyska Boliwaryjskie 2017
2017 w piłce ręcznej
Piłka ręczna na igrzyskach boliwaryjskich
Piłka ręczna w Kolumbii